Конвой №3914 – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у вересні 1943-го. 

Пунктом призначення конвою був атол Трук у у центральній частині Каролінських островів, де ще до війни створили потужну базу японського ВМФ, з якої до лютого 1944-го провадились операції у цілому ряді архіпелагів. Вихідним пунктом стали розташовані у Токійській затоці порти Йокосука та Йоккаїчі. 

До складу конвою увійшли гідроавіаносець «Кунікава-Мару», транспорти «Кейшо-Мару», «Хейва-Мару», «Кімісіма-Мару» (Kimishima Maru) під охороною есмінця «Асанагі».

Загін вийшов із Токійської затоки 15 вересня 1943-го, при цьому спершу він на короткий час зайшов до ще одного розташованого тут порту – Татеями. Маршрут конвою пролягав через кілька традиційних районів патрулювання американських підводних човнів, які зазвичай діяли поблизу східного узбережжя Японського архіпелагу, біля островів Огасавара, Маріанських островів і на підходах до Труку. З огляду на це в якийсь момент ескорт підсилили за рахунок есмінця «Ікадзучі» і 25 вересня конвой №3914 без втрат досягнув Трука.

Примітки 

3914